Antyki – zabytkowe przedmioty (zwłaszcza meble, porcelana)
 Antyki – grupa muzyczna ze Śląska
 Antyki – polski film z 1977 r.